Padmini var en indisk prinsessa (rajput) som 1562 giftes med stormogulen Akbar den store, sedan denne beviljat henne tillstånd att behålla sin hinduiska religion och fortsätta förrätta hinduiska ceremonier även inne i haremet.

Moguldynastin
Kvinnor
Personer i Indien under 1500-talet